Сезон 1956–1957 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 9 вересня 1956 та 21 квітня 1957 року. Став 26-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 4 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 14 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а два найгірші клуби вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій п'ятий трофей національної першості. Майбутні чемпіони захопили лідерство у чемпіонських перегонах в 11 турі і з того часу не полишали чільний рядок турнірної таблиці, довівши на фініші змагання свій відрив від найближчих переслідувачів до 5 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1956—57 став нападник мадридського «Реала» Альфредо ді Стефано, який записав до свого активу 31 гол. 

Найкращі бомбардири сезону:

Чемпіони 
Футболісти «Реала» (Мадрид), які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Хуан Алонсо 
 Анхель Атієнса 
 Рафаель Лесмес
 Маркос Алонсо 
 Хосе Саррага  
 Раймон Копа 
 Хуан Сантістебан
 Альфредо Ді Стефано 
 Франсиско Хенто
 Хосе Іглесіас 
 Енріке Матеос

Тренер: Хосе Вільялонга.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1956–57 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1956–57 на bdfutbol.com  

1956-57
1957 у футболі
1956 у футболі